Mizuno steht für:

 Mizuno (Unternehmen), japanischer Sportartikelhersteller
 Mizuno (Klan), japanischer Klan
 Mizuno (Han), japanisches Lehen
 (4541) Mizuno, Asteroid des Hauptgürtels

Mizuno ist der Familienname folgender Personen:

 Hikaru Mizuno (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Jun Mizuno (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Junko Mizuno (* 1973), japanische Mangazeichnerin
 Mizuno Kenjirō (1914–1999), japanischer Unternehmer
 Kōki Mizuno (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Miki Mizuno (* 1974), japanische Schauspielerin
 Mizuno Rentarō (1868–1949), japanischer Beamter
 Mizuno Seiichi (1905–1971), japanischer Archäologe

 Mizuno Shigeo (1899–1972), japanischer Unternehmer
 Sonoya Mizuno (* 1986), britisch-japanische Schauspielerin, Tänzerin und Modell
 Taisuke Mizuno (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Takashi Mizuno (* 1931), japanischer Fußballspieler
 Tōko Mizuno, japanische Mangazeichnerin
 Mizuno Toshikata (1866–1908), japanischer Holzschnittkünstler
 Yasuskuki Mizuno, japanischer Messerschmied und Unternehmer
 Yoshikane Mizuno (* 1954), japanischer Astronom
 Yui Mizuno (* 1999), japanische Sängerin